Trinità bezeichnet die folgenden Orte in Italien:
 Trinità, Gemeinde in der Provinz Cuneo, Region Piemont
 Trinità (Mompantero), Ortsteil der Gemeinde Mompantero, Region Piemont
 Trinità d’Agultu e Vignola, Gemeinde in der Provinz Sassari, Region Sardinien

Siehe auch:
 Santissima Trinità
 Trinitatis (Begriffsklärung)
 Certosa della Trinità, Kloster der Kartäuserinnen in der Provinz Savona, Italien
 Lago della Trinità
 Trinità dei Monti, wirtschaftspolitische Organisation in Rom
 Die rechte und die linke Hand des Teufels (Originaltitel: Lo chiamavano Trinità), ist eine italienische Westernkomödie